Final Fantasy VII: Crisis Core

Final Fantasy VII: Crisis Core е част от серията японски ролеви игри Final Fantasy. Разработва се от Square Enix за конзолата PlayStation Portable.

Външни препртаки 
 Официалния уебсайт на Crisis Core: Final Fantasy VII
 Crisis-Core.net 

Final Fantasy